Isaea är ett släkte av kräftdjur. Isaea ingår i familjen Isaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Isaea